J75  peut faire référence à :
 Pratt & Whitney J75, un turboréacteur américain produit par Pratt & Whitney ;
 Trigyro-rhombicosidodécaèdre (J75), une figure géométrique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres